Георгий Сидоров:
 Сидоров, Георгий Маркелович (1961) — советский и российский инженер, учёный и изобретатель.
 Сидоров, Георгий Семёнович (1918—1990) — командир артиллерийской батареи, Герой Советского Союза.